El nombre de Víctor Muñoz puede referirse a:

 Víctor Muñoz (nacido en 1950). Novelista, cuentista y poeta guatemalteco; 
 Víctor Muñoz (nacido en 1957). Exfutbolista y entrenador español;